NRU est un code, qui signifie :

 Nauru, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Nauru a pour code alpha-2 NR
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, Nauru a pour code NAU
 Nauru, selon la liste des codes pays du CIO
 Nauru, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Nauru a pour code alpha-2 NR
 Note de renseignements d'urbanisme.

Code